Одет де Турнеб (; 23 октября 1552, Париж — 20 июля 1581) — французский , .

Биография 
Сын Адриана Турнеба, филолога-гуманиста, поэта и переводчика. Получил хорошее образование, которое способствовало его карьере. В качестве адвоката работал в парижском парламенте, был первым председателем Валютного суда (Cour des monnaies).

Обладал врождённым остроумием и интеллектом. В Париже познакомился с представителями молодого французского литературного поколения, членами объединения «Плеяда», такими как Пьер де Ронсар, Жан Антуан де Баиф, Жан Дора, Реми Белло, Антуан дю Вердье и Франсуа де Бельфоре.

В возрасте 28 лет тяжело заболел лихорадкой и умер.

Творчество 
В 1580 году написал комедию в прозе Les Contents (опубликованную после его смерти), вдохновлённую произведениями его современника Пьера де Лариви, которая знаменует заметный прогресс по сравнению с сочинениями его предшественников.

Он также автор трёх сонетов, созданных под влиянием Франческо Петрарки (первый на французском, второй на итальянском и третий на испанском языках), стихотворение под названием La Puce (с использованием латинской версии своего имени — Одет де Турнебу) и двенадцати сонетов Sonets sur les ruines de Luzignan, адресованных Катрин Де-Рош, в которых объяснился ей в своей любви.

Ему приписывают знаменитую фразу «Любовь слепа».

Примечания

Литература 
 Les Conten[t]s — critical edition edited by Norman B. Spector, Paris, Didier, 1961
 Использованы материалы статьи во Французской Википедии

Французские поэты XVI века
Поэты по алфавиту
Адвокаты Франции